Les Éplatures (toponimo francese) è una frazione del comune svizzero di La Chaux-de-Fonds, nel distretto di La Chaux-de-Fonds (Canton Neuchâtel).

Storia 

Fino al 1899 stato un comune autonomo; nel 1900 è stato aggregato al comune di La Chaux-de-Fonds.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

La Chaux-de-Fonds
Comuni del Canton Neuchâtel soppressi
Località del Canton Neuchâtel